Абрамково — название населённых пунктов в России:

 Абрамково — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Абрамково — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Абрамково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Абрамково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Абрамково — деревня в Ржевском районе Тверской области.